Крум Иванов Нелчинов е български военен деец, полковник.

Биография 
Крум Нелчинов е роден na 27 март 1896 година в западномакедонския град Охрид, тогава в Османската империя в семейството на Иван Нелчинов. Родът им по произход е от село Модрич, Дебърско, преселен в Охрид, поради постоянните набези на албански разбойнически банди над българските села в този край. Брат е на Никола Нелчинов. Учи в Солунската българска мъжка гимназия, но още като ученик в 1913 година се включва в опълченската чета на Петър Чаулев, където замества ранения си брат Никола. След Междусъюзническата война, на 5 октомври 1916 завършва Военното на Негово Величество училище в София. Участва в Първата световна война, в която получава орден „За храброст“. Достига чин полковник, женен е и има 2 деца.

По време на военната си кариера Крум Нелчинов служи в 60-и пехотен полк, 3-та пех. дружина в 23-ти пограничен участък. През 1928 г. е назначен на служба в 1-ви пехотен софийски полк, а през следващата година е назначен за адютант на Главното интендантство. През 1933 г. майор Нелчинов е назначен за командир на рота от 25-и пехотен драгомански полк, а през следващата година е командир на специална група от същия полк., същата година е назначен за началник на 22-ри пограничен участък.

През 1936 г. е назначен за командир на 1-ва интендантска дружина, а на 6 май 1937 г. е произведен в чин подполковник. В началото на 1939 г. подполковник Крум Нелчинов е назначен за началник на секция пехотно оръжие в оръжейната инспекция, а от 1942 г. е началник на Военната академия. Същата година е уволнен от служба и преминава в запаса.

Умира в София на 27 януари 1978 година.

Военни звания 
 Подпоручик (5 октомври 1916)
 Поручик (30 май 1918)
 Капитан (30 януари 1923)
 Майор (26 август 1927)
 Подполковник (6 май 1937)
 Полковник

Родословие

Външни препратки 
 "За Юстиниана (Янка) Каневчева (машинопис); За Гоце Делчев и Михаил Герджиков (ръкопис)", София, 1963 година

Бележки

Източници 
 

Македоно-одрински опълченци
Родени в Охрид
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Български офицери от Македония
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български полковници
Български военни дейци от Първата световна война
Починали в София
Тридесет и седми випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Погребани в Централните софийски гробища
Български имигранти от Македония в София
Хора с архиви в Централния държавен архив